Alessandro Prosdocimi – archeologo e insegnante italiano
 Bruno Prosdocimi – pittore, disegnatore e caricaturista italiano
 Felice Prosdocimi – calciatore italiano